Az 1964–1965-ös lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 31. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Szombierki Bytom, és a bronzérmes Zagłębie Sosnowiec előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1965
Lengyel 1
Lengyel 1